Horia (Arad), Roemeense gemeente in het district Arad.
 Horia (Constanța), gemeente in Roemenië, district Constanța.
 Horia (kevers), geslacht uit de familie oliekevers.
 Horia (Neamț), gemeente in Roemenië, district Neamț.
 Horia (opera), opera van Nicolae Bretan.
 Horia (Tulcea), gemeente in Roemenië, district Tulcea.